Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Nicklas Kulti e Mikael Tillström 7-6, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Jeff Tarango (campioni)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (finale)

 Devin Bowen /  Brandon Coupe (primo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin /  Germán Puentes (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1999
ATP Tour 1999